Воробйові гори — назва місцевості на південному заході Москви на крутому березі річки Москви.
 «Воробйові гори» — станція Московського метрополітену.
 Воробйові гори — зачинена залізнична станція Московської окружної залізниці.